Ночное дежурство (фильм, 1994) — датский триллер 1994 года.
 Ночное дежурство (фильм, 1997) — американский фильм ужасов 1997 года.